Luqiao bezeichnet:

 Luqiao (路桥区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Taizhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Luqiao (Luding) (泸桥镇), Großgemeinde im Kreis Luding in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luqiao (Guantao) (路桥乡), Gemeinde im Kreis Guantao in der chinesischen Provinz Hebei
 Luqiao (Straßenviertel) (路桥街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Zhejiang